Вайсприах () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Зальцбург. 

Входит в состав округа Тамсвег.  .

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Херман Богенспергер по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 9 мест.

 АНП занимает 6 мест.
 АПС занимает 3 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города земли Зальцбург